Freiland bezeichnet:
 allgemein der Raum außerhalb einer Siedlung, siehe Flur (Gelände)
 im Straßenverkehr in Österreich der Bereich außerhalb der Ortschaften, siehe Freilandstraße
 Biotoptypen, die frei von Wald sind, siehe Offenland
 Boden, gemäß einem wirtschaftspolitischen und bodenrechtlichen Konzept, siehe Freiwirtschaft#Freiland
 Haltung von Tieren unter offenem Himmel, siehe Freilandhaltung
 Anbau von pflanzlichen Agrarerzeugnissen außerhalb von Gewächshäusern, siehe Freilandanbau
 Freiland (Utopie), siehe Theodor Hertzka (Freiland)
 Freiland (Kulturzentrum), Potsdam

Freiland heißen:
 Freiland bei Deutschlandsberg, Ortsteil von Deutschlandsberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark (ehemalige Gemeinde bis 2014)
 Freiland (Gemeinde Türnitz), Ortslage von Türnitz, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich

 Freiland Verband für ökologisch-tiergerechte Nutztierhaltung und gesunde Ernährung, österreichischer ökologischer Verband
 eine Werkserie und ein Label des Minimal-Techno-Musikers Wolfgang Voigt

Siehe auch:

 Outdoor